Промышленный и коммерческий банк Китая (сокр. ICBC, ) — крупнейший коммерческий банк Китая и мира. Входит в «Большую четвёрку» крупнейших государственных банков Китая (наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank).

Банк был основан в 1984 году, в 2005 году преобразован в акционерную компанию с ограниченной ответственностью. В конце октября 2006 банк провёл первичное размещение акций и привлёк рекордные 22 млрд долларов (крупнейшее IPO в мировой истории), разместив 48,4 млрд акций (18 % от общего числа, из них 12 % на Гонконгской бирже и 6 % на Шанхайской).

В 2018 году банк шестой год подряд возглавляет рейтинг крупнейших публичных компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes, с выручкой 165,3 млрд долларов США (18-е место), чистой прибылью 43,7 млрд долларов США (3-е место), активами 4210,9 млрд долларов США (1-е место) и капитализацией 311 млрд долларов США (14-е место). В рейтинге Financial Times по рыночной капитализации ICBC занимает девятое место в 2015 году. С 2013 года входит в число глобальных системно значимых банков.

История 
После третьей пленарной сессии 11 центрального комитета компартии КНР, состоявшейся в декабре 1978 года в Китае началось реформирование финансовой системы, в частности было принято решение о разделении Народного банка Китая, который совмещал функции центрального банка страны с коммерческой деятельностью. Народный банк Китая сохранил полномочия центрального банка, а для кредитования развития промышленности и приёма депозитов 1 января 1984 года был создан Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), ему были переданы все региональные отделения Народного банка. Первые десять лет работы банка его основные показатели росли со скоростью около 20 % в год: депозиты выросли с RMB170 млрд в 1984 году до RMB884 млрд в 1993 году, кредиты с RMB247 млрд до RMB1,113 трлн, к концу 1993 года эти показатели составляли около 40 % от всех депозитов и кредитов в КНР.

Во второе десятилетие существования ICBC происходила его реорганизация из специализированного государственного банка в коммерческий государственный банк; в основном это заключалось в снижении доли просроченных кредитов, большая их часть была в 1999—2000 годах передана China Huarong Asset Management Co., Ltd. В то же время началось расширение деятельности за рубеж образованием в Гонконге дочерних компаний ICBC (Asia) Co., Ltd и Industrial and Commercial East Asia Finance Holdings Ltd. и открытием в 1999 году отделения в Люксембурге, ставшее в 2011 году европейской региональной штаб-квартирой. На конец 2004 года активы ICBC составляли 18 % от активов всего банковского сектора КНР.

В октябре 2005 года ICBC был перерегистрирован как акционерное общество с ограниченной ответственностью Industrial and Commercial Bank of China Limited, через год акции банка были включены в листинги Шанхайской и Гонконгской фондовых бирж. Стратегическим инвестором банка была выбрана группа Goldman Sachs Investment Group, состоящая из Goldman Sachs Group, Allianz Group и American Express, вложившая в акции банка 3,78 млрд долларов.

В 2008 году ICBC стал вторым китайским банком (после 1991 года), открывшим отделение в Нью-Йорке. В 2011 году были открыты отделения в Испании и Пакистане. В 2014 году банк стал первым китайским банком, открывшим отделение в Кувейте. В 2015 году был куплен турецкий банк TekstilBank, на основе которого была образована дочерняя компания ICBC Turkey. В ноябре 2016 года банк получил лицензию на приём депозитов в России.

Собственники и руководство 
Контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвестиционных компаний. В целом у ICBC более 500 тысяч акционеров, крупнейшие из них:
 Central Huijin Investment Ltd. — 34,71 %;
 Министерство финансов КНР — 31,14 %;
 Hong Kong Securities Clearing Company Limited — 21,18 %;
 China Securities Finance Co., Ltd. — 3,46 %;
 Ping An Life Insurance Company of China, Ltd. — 1,03 %;
 Sycamore Investment Platform Co., Ltd. — 0,4 %;
 Central Huijin Asset Management Co., Ltd. — 0,28 %;
 China Life Insurance Company Limited — 0,1 %;
 Anbang Property & Casualty Insurance Co., Ltd. — 0,06 %;
 Beijing Capital International Airport Co., Ltd. — 0,05 %.

Председатель совета директоров с мая 2019 года Чэнь Сыцин (Chen Siqing, 陈四清, род. в 1960 году), до этого он с 1990 года работал в Bank of China, включая посты председателя и президента.

Президентом банка с июля 2020 года является Ляо Линь (Liao Lin, род. в 1966 году), с марта 2021 года он также занимает пост генерального директора (CEO); до этого с 1989 года работал в China Construction Bank, включая посты вице-президента и директора по финансовым рискам.

Деятельность 

ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. По состоянию на конец 2014 года у банка  отделений, в которых работает 440 тысяч человек (2020).

Основные подразделения ICBC:
 Корпоративный банкинг — банковские услуги более, чем 8,6 млн корпоративных клиентов, начиная от малого бизнеса и заканчивая крупными корпорациями и финансовыми институтами; четверть выданных кредитов связана с транспортом, хранением и почтовыми услугами, на промышленное производство пришлось 16 % кредитов, на лизинг и другие коммерческие услуги — 15 %; оборот в 2020 году составил 393,7 млрд юаней, операционная прибыль — 146,9 млрд юаней, активы 11,3 трлн юаней.
 Частный банкинг — банковские услуги частным лицам, количество клиентов на конец 2020 года составляло 680 млн (из них 182 тысячи с активами более 6 млн юаней), банком было выпущено 1,227 млрд банковских карт, размер транзакций по ним составил 21,5 трлн юаней; услуги также включают управление активами (2,7 трлн юаней под управлением), депозитарные услуги (ценностей на 19,6 трлн юаней на хранении), пенсионное страхование (более 11 млн договоров ренты)оборот в 2020 году составил 318 млрд юаней, операционная прибыль — 174,5 млрд юаней, активы 7,5 трлн юаней.
 Казначеские услуги — работа с ценными бумагами, обмен валют; оборот в 2020 году составил 84 млрд юаней, операционная прибыль — 68,2 млрд юаней, активы 14,4 трлн юаней.

Основным регионом деятельности является Китайская Народная Республика, на неё приходится более 90 % выручки и активов банка (причём половина зарубежной деятельности приходится на специальные административные регионы КНР Гонконг и Макао). Помимо КНР банк осуществляет клиринговые операции в юанях в 7 странах: Сингапур, Люксембург, Катар, Таиланд, Канада, Аргентина и Россия. Зарубежная сеть банка включает 426 организаций в 49 странах, а также присутствует ещё в 20 африканских странах через партнёрство с южноафриканским Standard Bank.

В структуре активов на конец 2020 года из 33,35 трлн юаней 18,6 трлн пришлось на выданные кредиты (из них 60 % корпоративные), 8,6 трлн на инвестиции (из них 8 трлн облигации), 3,5 трлн на наличные и баланс в центральных банках. Размер депозитов составил 25,14 трлн юаней (52 % корпоративные).

В структуре выручки из 800 млрд юаней в 2020 году чистый процентный доход составил 647 млрд юаней (процентный доход 1,093 трлн юаней, расход 446 млрд), 131 млрд юаней принесла плата за услуги и комиссионные.

По итогам 2021 года чистая прибыль ICBC составила 350,2 млрд юаней, увеличившись на 10,2 % в годовом исчислении; операционная выручка банка выросла на 7,6 % в годовом исчислении и составила 860,9 млрд юаней; объём юаневых кредитов, выданных ICBC в континентальной части Китая, достиг 2,12 трлн юаней (около 334 млрд долл. США), что на 243,3 млрд юаней больше, чем в 2020 году. По состоянию на конец 2021 года объём непогашенных кредитов, выданных ICBC промышленному сектору, превысил 2 трлн юаней, увеличившись на 319,7 млрд юаней по сравнению с предыдущим годом.

Дочерние компании 

Основные дочерние компании и совместные предприятия на конец 2020 года:
 ICBC (Asia) Ltd — Гонконг, банковские услуги, активы USD120 млрд, чистая прибыль USD713 млн;
 ICBC International Holdings Ltd — Гонконг, банковские услуги, активы USD7,95 млрд, чистая прибыль USD225 млн;
 ICBC (Macau) Ltd — Макао, банковские услуги, активы USD50,8 млрд, чистая прибыль USD298 млн;
 PT. Bank ICBC Indonesia — Индонезия, банковские услуги, 98,61 %, активы USD3,97 млрд, чистая прибыль USD8,51 млн;
 ICBC (Thai) plc — Таиланд, банковские услуги, 97,86 %, активы USD9 млрд, чистая прибыль USD79,6 млн;
 ICBC (Malaysia) Berhad — Малайзия, банковские услуги, активы USD1,02 млрд, чистая прибыль USD10,1 млн;
 ICBC (Almaty) Joint Stock Company — Казахстан, банковские услуги, 100 %, активы USD514 млн, чистая прибыль USD10,45 млн;
 ICBC (New Zealand) Ltd — Новая Зеландия, банковские услуги, 100 %, активы USD1,48 млрд, чистая прибыль USD9,05 млн;
 ICBC (London) plc — Великобритания, банковские услуги, 100 %, активы USD2,01 млрд, чистая прибыль USD10,6 млн;
 ICBC (Europe) S.A. — Люксембург, отделения в Париже, Амстердаме, Брюсселе, Милане, Мадриде и Варшаве, банковские услуги, 100 %, активы USD6,83 млрд, чистый убыток USD14,2 млн;
 Bank ICBC (Joint Stock Company) — Россия, банковские услуги, 100 %, активы USD1,07 млрд, чистая прибыль USD8,63 млн;
 ICBC (Austria) Bank gmbh — Австрия, банковские услуги, активы USD774 млн, чистый убыток USD3,3 млн;
 ICBC (USA) NA — США, банковские услуги, 100 %, активы USD2,9 млрд, чистый убыток USD51 млн;
 ICBC Financial Services LLC — США, операции с ценными бумагами в Европе и Америке, 100 %, активы USD23,1 млрд, чистая прибыль USD51,33 млн;
 ICBC (Canada) — Канада, банковские услуги, 80 %, активы USD1,94 млрд, чистая прибыль USD1,45 млн;
 ICBC (Argentina) S.A. — Аргентина, банковские услуги, 80 %, активы USD4,15 млрд, чистая прибыль USD112 млн;
 ICBC (Brasil) S.A. — Бразилия, банковские услуги, 100 %, активы USD270 млн, чистый убыток USD2,34 млн;
 ICBC Peru Bank — Перу, банковские услуги, 100 %, активы USD824 млн, чистая прибыль USD8,84 млн;
 ICBC Mexico S.A. — Мексика, банковские услуги, 100 %, активы USD201 млн;
 ICBC Turkey Bank Anonim ¸Sirketi — Турция, банковские услуги, 92,84 %, активы USD3,39 млрд, чистая прибыль USD13,21 млн;
 ICBC Standard Bank plc — Великобритания, операции на товарно-сырьевых биржах и финансовых рынках, 60 %, активы USD27,7 млрд, чистая прибыль USD117 млн;
 ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. — КНР, управление активами, 80 % (20 % у Credit Suisse), активы под управлением RMB1,41 трлн (USD216 млрд), собственные активы RMB14,9 млрд, чистая прибыль RMB1,97 млрд;
 ICBC Financial Leasing Co., Ltd. — КНР, лизинг и другие финансовые услуги, 100 %, активы RMB281,4 млрд, чистая прибыль RMB3,5 млрд;
 ICBC-AXA Assurance Co., Ltd. — КНР, страхование, 60 % (40 % у AXA), активы RMB209,5 млрд, чистая прибыль RMB1,45 млрд;
 ICBC Financial Asset Investment Co., Ltd. — КНР, финансовые улуги, 100 %, активы RMB145,6 млрд, чистая прибыль RMB1,12 млрд;
 ICBC Wealth Management Co, Ltd — КНР, управление активами, активы RMB17,86 млрд, чистая прибыль RMB408 млн;
 Standard Bank Group Ltd. — ЮАР, банковские услуги и страхование, 20 % (крупнейший акционер крупнейшего банка в Африке), активы ZAR2,028 трлн, чистая прибыль ZAR26,235 млрд.

См. также 
 Список крупнейших банков мира
 Список крупнейших компаний Китая по версии Forbes (2019)
 Банковская система КНР

Примечания

Ссылки 
 

Банки Китая
Компании Пекина